Le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2011 est la  et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 4 au 6 novembre sur le circuit de Valence.

C'est la  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

L'épreuve a permis à Nicolás Terol et Stefan Bradl d'être respectivement sacrés en  et Moto2.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Espagne
Sport en Espagne en 2011
Sport en novembre 2011